Cene je lahko:
 Cene (osebno ime)
 Cene, Bergamo, naselje in občina v Italiji
 Ilhami Çene, turški sabljač